Adam Abramowicz (1881-1969) – proboszcz na Białostocczyźnie
 Adam Abramowicz (1710-1766) – jezuita
 Adam Abramowicz (ur. 1961) – poseł Sejmu RP VI Kadencji
 Adam Abramowicz (ur. 1958) – polski elektronik